Индепенденс (, ) может означать:

Топонимы 
 Индепенденс — округ в штате Арканзас, США.
  — город в штате Канзас, США.
 Индепенденс— город в штате Миннесота, США.
 Индепенденс — город в штате Миссури, США.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, США.
  — город в штате Огайо, США.
 Индепенденс — город в штате Орегон, США.
 Индепенденс — городок в штате Юта, США.
 Индепенденс— фьорд в Гренландии.

Корабли 
 Индепенденс — серия лёгких авианосцев США.
 USS Independence (CVL-22) — лёгкий авианосец одноименной серии (1 января 1943 года — 29 июня 1951).
 USS Independence (CV-62) — авианосец типа «Форрестол» (10 января 1959 года — 30 сентября 1998 года).
 USS Independence (LCS-2) — корабль класса «боевой корабль прибрежной зоны».

Прочее 
 Independence — четвёртый студийный альбом британской группы Kosheen.

См. также 
 Индепенденсия
 Независимость (значения)